Hodierne est un prénom féminin, dérivé du latin hŏdĭernus ("présent, actuel, d'aujourd'hui"), et porté surtout à l'époque médiévale.

Il est notamment porté par :

 Hodierne de Gometz (morte en 1074), noble française, fille de Guy de Nevers et épouse de  ;
 Hodierne de Courtenay (XI s.), noble française, fille de Jocelin de Courtenay et épouse de  ;
 Hodierne de Cornouaille (XI s.), noble bretonne, fille d'Alain Canhiart et abbesse de Locmaria de Quimper ;
 Hodierne de Jérusalem (morte vers 1160), comtesse de Tripoli.

Références 

Prénom féminin
Prénom français